Aylward Manley Blackman (1883-1956), égyptologue anglais ;
  ;
 Charles Blackman (1928-2018), peintre australien ;
 Cindy Blackman (née en 1959), percussionniste américaine ;
 Calvin Blackman Bridges (1889-1938), scientifique généticien américain ;
 Frederick Blackman (1866-1947), botaniste britannique ;
 Garfield Blackman (1941-2000), vrai nom de , musicien de soca trinidadiens ;
 Honor Blackman (1925-2020), actrice anglaise ;
 Jack Blackman (1854-1932), surnom de Jack Blackham, ancien joueur de crocket australien ;
 Jill Blackman (1942-), joueuse de tennis australienne ;
 Joan Blackman (née en 1938), actrice américaine ;
  (né en 1947), présentateurde télévision et radiophonique australien ;
 Liz Blackman (née en 1949), femme politique britannique du Parti travailliste ;
 Lucie Blackman, hôtesse de l'air violée et assassinée ;
 Malorie Blackman (née en 1962), écrivaine britannique ;
 Nicole Blackman (née en 1971), artiste américaine, icône du mouvement gothique ;
  (1904-1990), mathématicien et ingénieur américain ;
  ;
 Roberta Blackman-Woods (né en 1957), femme politique britannique du Parti travailliste ;
 Rolando Blackman (né en 1959), ancien joueur de basket-ball américain ;
  (née en 1971), consultatant au Master of Business Administration ;
 Steve Blackman (né en 1963), ancien catcheur professionnel américain.

Patronyme anglais